Termin  ima više značenja.

 Protostadienolna sintaza, enzim
 Narodni dispanzer za bolesne životinje (), dobrotvorna ustanova u UK